Уриса () — испанская фамилия. Известные носители:

 Уриса, Рубен (1919—1992) — мексиканский хинете, олимпийский чемпион.
 Уриса, Себастьян (1861—?) — никарагуанский политический деятель, временный Президент Никарагуа в 1926 году.